Abay (ryska: Oktyabr’skoye Desyatoye) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Almaty, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Astana. Abay ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Abay är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Abay. Runt Abay är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Almaty,  km öster om Abay. Runt Abay är det i huvudsak tätbebyggt.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Almaty (provins)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll